Sun FM peut faire référence aux radio suivante :

 Sun FM, une ancienne radio en Guadeloupe devenu Trace.FM ;
 Sun 101.5, une station de radio à Lyon ;
 SUN - Le Son Unique à Nantes, une station de radio à Nantes.

Voir aussi 
 Sun
 Sunny